Dominique Rodgers-Cromartie, een voormalige Amerikaanse footballspeler
 Warren Cromartie, een Amerikaanse honkbalspeler.
 Antonio Cromartie, een Amerikaanse footballspeler.
 Cromartie High School, Een Japanse magna, anime en film.
 Cromartie (Terminator), een fictieve cyborg uit de televisieserie Terminator: The Sarah Connor Chronicles.